Porta a kapu neve idegen nyelvekben
 Porta telek, házhely a rajta lévő épületekkel
 Porta a középkori és újkori magyar jogban adóegység
 Porta  az Oszmán Birodalom kormányzati negyedének neve
 Porta, családnév

Földrajzi helyek:
 Porta település Franciaországban
 Porta falu Romániában
 Porta Barcelona Nou Barris nevű kerületének egyik városnegyede